Катя Схюрман (; 19 лютого 1975, Утрехт, Нідерланди) — нідерландська актриса, кінорежисерка, співачка, журналістка і телеведуча.
 Анна Марія Схюрман - художниця.